

Населені пункти та їхні частини

 Бзово — село в гміні Варлюбе Свецького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Бзово — село в гміні Кобильниця Слупського повіту Поморського воєводства
 Бзово — село в гміні Любаш Чарнковсько-Тшцянецького повіту Великопольського воєводства
 Бзово — лісова осада в гміні Варлюбе Свецького повіту Куявсько-Поморського воєводства

Примітки